Вавилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вавилово — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Вавилово — село в Дербентском районе Дагестана.
 Вавилово — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Вавилово — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма, до 1948 года Коджангул.
 Вавилово — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма, до 1948 года Бораган.
 Вавилово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Украина 
 Вавилово — село в Снигирёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Вавилов
 Вавиловка
Озеро-Вавилово